KTW steht für:

 den Flughafen Katowice im IATA-Flughafencode
 Karpfen-Teichwirtschaft
 Krankentransportwagen
 Komitee für Touristik und Wandern, ein ehemaliges staatliches Organ der DDR
 KTW-Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser

KTW